MG 5 steht für:

 Pkw-Modelle:
 MG 5 (China), in China angebotenes Modell von SAIC Motor
 MG 5, in Europa, Australien und dem Nahen Osten angebotenes Modell, siehe baugleiches Modell Roewe i5
 HK MG5, ein Maschinengewehr